Wasson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrecia Wasson (* 1992), US-amerikanische Boxerin
 Craig Wasson (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 David Wasson (* ?), US-amerikanischer Comicautor
 Erin Wasson (* 1982), US-amerikanisches Mannequin und Fotomodel
 Ernie Wasson (* 1950), US-amerikanischer Botaniker und Gartenbauwissenschaftler
 John T. Wasson (1934–2020), US-amerikanischer Geochemiker
 R. Gordon Wasson (1898–1986), US-amerikanischer Bankier, Amateurmykologe und Autor
 William Wasson (1923–2006), US-amerikanischer Priester und Gründer eines Kinderhilfswerks

Sonstiges:
 Wasson Rock, Felsvorsprung im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Wason